Натуральне число 1991
 1991 рік до нашої ери
 1991 рік нашої ери